Проспе́кт (от  — вид, обзор) — прямая, длинная и широкая улица в городе.

Проспекты в Москве до середины XX века 
Термин «проспект» появился в Москве в середине XIX века. Долгие годы «проспектами» в Москве называли длинные прямые парковые аллеи, обсаженные деревьями. При планировке Петровского парка и создания в нём улиц-аллей, одна из них была названа «проспектом», однако там это название не закрепилось.

В парке Сокольники до конца 1930-х годов сохранялись Майский проспект (ныне — Майский просек), Сокольнический проспект (ныне — южная часть Богородского шоссе) и Погонно-Лосиный проспект (ныне — северная часть 6-го Лучевого просека).

В Измайловском парке с начала XX века до сих пор существуют:
 Елагинский проспект
 Измайловский проспект
 Московский проспект
 Народный проспект

В отличие от Санкт-Петербурга основные городские магистрали Москвы стали именовать «проспектами» только со второй половины 1950-х годов.

Таким образом, по причине разного исторического происхождения проспекты в Москве могут представлять собой как многокилометровые широкие магистрали с многорядным движением, такие как Ленинский, Волгоградский, Кутузовский и др., так и небольшие улочки (), например, Мещёрский, Союзный и 40-летия Октября.

Проспекты, образованные по плану застройки новых районов 
В 1956 году при застройке Юго-Западного района и планировке территории около МГУ в Москве проложены первые проспекты в современном понимании этого слова:
 проспект Вернадского,
 Ломоносовский проспект
 Мичуринский проспект
 Университетский проспект

В 1964 году при застройке района Царицыно создан:
 Пролетарский проспект

В 1965 году при застройке районов Зюзино и Волхонка-ЗИЛ созданы:
 Балаклавский проспект
 Нахимовский проспект
 Севастопольский проспект

В 1978 году при застройке района Ясенево создан:
 Новоясеневский проспект

Проспекты, образованные из выходящих из Москвы шоссе 
В 1957 году из шоссе в пределах тогдашней черты города созданы:
 Ленинский проспект — из Киевского и части Калужского шоссе, включая Большую Калужскую улицу.
 Проспект Мира — из Ярославского шоссе, включая 1-ю Мещанскую, Большую Алексеевскую и Большую Ростокинскую улицы.
 Ленинградский проспект — из Ленинградского шоссе.
 Кутузовский проспект — из Можайского шоссе, включая улицу Кутузовская Слобода.

В 1964 году созданы:
 Волгоградский проспект — из Остаповского и Новорязанского шоссе.
 Рязанский проспект — из Рязанского шоссе.

Проспекты, образованные в результате объединения нескольких улиц 
 Комсомольский проспект в 1958 году создан из улиц Чудовка, Фрунзенского плаца и улицы Большие Кочки.
 Проспект Маркса в 1961 году создан из Театрального проезда. улиц Охотный Ряд и Моховой (в 1990 году восстановлены прежние названия)
 Солнцевский проспект в 1984 году создан из улиц Кирова и Куйбышева бывшего города Солнцево.

Проспекты, прошедшие на месте снесённой застройки 
 Кутузовский проспект в 1957 году частично прошёл на месте переулков Дорогомилова.
 Проспект Калинина (ныне — Улица Новый Арбат) в 1963 году прошёл на месте переулков севернее Арбата.
 Новокировский проспект (ныне — проспект Академика Сахарова) в 1985 году частично прошёл на месте застройки по Уланскому переулку.
 Олимпийский проспект в 1979 году частично прошёл на месте переулков Троицкой слободы.

Проспекты, возникшие в подмосковных населённых пунктах, вошедших в состав Москвы 
В 1960 году в черте Москвы оказались:
 Зелёный проспект бывшего города Перово.
 Проспект 40-летия Октября бывшего города Люблино.
 Мещёрский проспект бывшего посёлка Мещёрский.
 Свободный, Союзный и Федеративный проспекты бывшего посёлка Новогиреево.

В 1984 году в черте Москвы оказался Лермонтовский проспект бывшего посёлка Жулебино.

Проспекты, образованные в результате простого переименования 
 В проспект Маршала Жукова в 1973 году переименовано Новохорошёвское шоссе.
 В проспект Будённого в 1974 году переименован Мейеровский проезд.

Проспекты, образованные в результате выделения 
По идеологическим причинам были выделены три проспекта:
 Проспект Маршала Гречко — в 1976 году выделен из Можайского шоссе (в 1992 году вошёл в состав Кутузовского проспекта).
 Проспект 60-летия Октября — в 1977 году выделен из Профсоюзной улицы.
 Проспект Андропова — в 1984 году выделен из Пролетарского проспекта.